SPAC steht für:
 Services publics et Approvisionnement Canada (engl.: Public Services and Procurement Canada), kanadisches Ministerium für öffentliche Dienstleistungen und Beschaffungen
 Special Purpose Acquisition Company, ein börsennotiertes Akquisitionsvehikel
 São Paulo Athletic Club, der heutige Clube Atlético São Paulo, brasilianischer Fußball- und Rugbyverein

Spac ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandr Spac (* 1989), moldawischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Space

Abkürzung